Miejscowości w USA:
 Leland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Leland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Leland – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Leland – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Washington
 Leland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
Gminy w USA:
 Leland (ang. Leland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau